Wiegelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Wiegelmann (1928–2008), deutscher Volkskundler
 Liane Wiegelmann (* 1974), deutsche Musikerin und Sängerin, siehe Tic Tac Toe (Band)